Brasil

 Ilha das Garças (Espírito Santo)
 Ilha das Garças (Rio Grande do Sul)
 Ilha das Garças (Santa Catarina)

Mauritânia
 Ilha da Garças (Arguim)

Desambiguações de ilhas